Rittersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Rittersdorf (Eifel), eine Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz 
 Rittersdorf (Thüringen), eine Gemeinde im Landkreis Weimarer Land in Thüringen
 Rittersdorf (Gemeinde Irschen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Irschen im Drautal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Rittersdorf, deutscher Name für den Ort Rytířov, OT von Verneřice (Wernstadt) im Okres Děčín